Jure Potočnik ist der Name folgender Personen:

* Jure Potočnik (Ruderer) (* 1949), jugoslawischer Ruderer
 Jure Potočnik (Naturbahnrodler) (* 1986), slowenischer Naturbahnrodler